Sofia Arvidsson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato. 
 
Il singolare del torneo di tennis Swedish Ladies Ystad 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Dia Evtimova che ha battuto in finale Jana Čepelová 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Alexandra Cadanțu (secondo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)
  Lenka Wienerová (secondo turno)
  Olivia Rogowska (secondo turno)

 Isabella Holland (quarti di finale)
 Séverine Beltrame (secondo turno)
 Gail Brodsky (primo turno)
 Tetjana Arefyeva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Swedish Ladies Ystad 2011